F67 peut faire référence à :
 HMS Bedouin (F67), un destroyer de la classe Tribal de la Royal Navy ;
 Type F 67, une classe de frégates anti-sous-marines française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres